ØB henviser til flere artikler:

Sportsklubber:
 Østerbros Boldklub – en tidl. fodboldklub i København.
 Østre Boldklub – en fodboldklub i Odense.
 Østerlars Boldklub – en fodboldklub på Bornholm.
 Boldklubben af 1932, Øster Sundby – en fodboldklub i Nordjylland.
 Ølstykke Boldklub (ØB 90) – en fodboldklub på Sjælland.
 Ørslev-Bjerge Idrætsforening – en idrætsforening på Sjælland.

Andre:
 Østre Borgerdyd Gymnasium – et gymnasium i København.
 Østbirk Bygningsindustri